Dodge (automerk)
Dodge (Verenigd Koninkrijk), de Britse afdeling daarvan
Dodge (Nebraska)
Dodge (North Dakota)
Dodge (Oklahoma)
Dodge County (Nebraska)
Dodge County (Wisconsin)
Dodge County (Minnesota)
Dodge County (Georgia)
Dodge City (Kansas)
Dodge City (Alabama)
Dodge City (film)